Гата может означать:
 Гата (блюдо) — распространённое закавказское кондитерское изделие.
 Гаты — песнопения из Авесты.
 Гата (мыс, Испания) — мыс на Пиренейском полуострове.
 Гата (мыс, Кипр) — мыс на Кипре.
  — природный парк.
 Гата (Касерес) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Робледильо-де-Гата — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Гата-де-Горгос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Камский, Гата Рустемович (род. 1974) — американский шахматист, гроссмейстер (1990).

См. также